Jméno Martin Sladký nosí více významných osobností:

 Martin Sladký (* 1992) – český fotbalista
 Martin Sladký (architekt) (* 1976) – český architekt a designér
 Martin Sladký (malíř) (1920–2015) – český malíř a mozaikář